QMM steht für:
 Flugplatz Massa-Cinquale (IATA-Code), italienischer Flughafen

qmm steht für:
 Quadratmillimeter, veraltete Abkürzung, heute mm²

Abkürzung